Enrique López Delgado, "Kike López" (1988), futbolista espanyol.
 Enrique López González (1922), empresari i polític espanyol, militant de la UCD.
 Enrique López López (1963), jutge espanyol, magistrat del Tribunal Constitucional espanyol.